Asker kan syfta på:

 Asker (efternamn) ‒ ett efternamn samt personer med efternamnet
 Asker SK ‒ sportklubb i Asker, Norge
 Frisk Asker ‒ ishockeyklubb i Asker, Norge
 Asker Fotball ‒ fotbollskubb i Asker, Norge
 Askerbanen ‒ järnväg i Norge
Askers och Sköllersta häraders valkrets – en valkrets i Närke

Geografi

Norge
Askers kommun, Norge ‒ en förortskommun till Oslo
Asker station ‒ järnvägsstation i Asker väster om Oslo

Sverige
Askers härad ‒ ett härad i den sydöstra delen av landskapet Närke
Askers socken ‒ socken i Närke
Askers församling ‒ en församling i Asker-Lännäs pastorat
Askers kyrka ‒ en kyrkobyggnad i Askersby
Askers landskommun ‒ en tidigare kommun i Örebro län 1863–1970
 Askers distrikt – ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län 2016–
 Askers härad – ett härad i Narke
Kumla och Askers kontrakt ‒ ett kontrakt inom Svenska kyrkan i Strängnäs stift

Se även
Ascer – flera
 Askersby – flera